Antico Seminario – edificio storico di Monza
Antico Seminario – edificio storico di Lecce